Berling – miejscowość we Francji
 Charles Berling
 Peter Berling
 Zygmunt Berling